Натуральне число 1816
 1816 рік до нашої ери
 1816 рік нашої ери